Supremacía hace referencia a varios artículos:

Ideologías o movimientos históricos
Supremacía racial o concepto de Raza superior.
Supremacía blanca o supremacismo blanco.
Supremacía negra o Nacionalismo negro.
Apartheid
Genocidio de Ruanda 
Genocidio Armenio 
Machismo o Supremacía masculina.
Supremacía femenina (no confundir con Feminismo).

Derecho constitucional
Supremacía o Soberanía parlamentaria.
Supremacía constitucional

Obras
The Bourne Supremacy, película.
La supremacía de Uruguay, cuento de ciencia ficción.
Ben 10: Supremacía Alienígena, serie de televisión.

Además
Supremacía aérea, ciencia militar.
Acta de Supremacía, política de Reino Unido en el siglo XVI.